

Astronomia 
 Chapman – cratere lunare
 2409 Chapman – asteroide

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chapman – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Chapman – città della Contea di Aroostook, Maine
 Chapman – villaggio della Contea di Merrick, Nebraska
 Chapman – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Chapman – township della Contea di Clinton, Pennsylvania
 Chapman – township della Contea di Snyder, Pennsylvania

Persone

Altro 
 af Chapman – vascello
 Chapman – cognome di lingua inglese
 Chapman – film del 2013 diretto da Justin Owensby
 '''Chapman Guitars – azienda di chitarre